La diplomatie est la conduite des négociations (ainsi que la diplomatie secrète, une forme de diplomatie officieuse, et la diplomatie parlementaire).
 Diplomatie (ou Diplomacy) est un jeu de société.
 Au cinéma et au théâtre :
 Diplomacy est un film sorti en 1916 réalisé par le Canadien Sidney Olcott.
 Diplomacy est un film américain réalisé par Lawrence Marston, sorti en 1926.
 Diplomatie est un film franco-allemand sorti en 2014 et tiré de Diplomatie, pièce de théâtre de 2011 de Cyril Gély.
 Diplomatie est un livre de Henry Kissinger dont la traduction est parue en 1996 en France (parution originale en 1994 aux États-Unis).
 Diplomatie est un magazine français consacré aux relations internationales et stratégiques.